Piercolias är ett släkte av fjärilar. Piercolias ingår i familjen vitfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vitfjärilar
Piercolias